Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1985 — 23-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 9 апреля 1985 года по 26 января 1986 года. Трофей второй раз завоевал клуб «Дефенс Форс» из Тринидада и Тобаго.

Зональный этап

Центрально/Североамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Четвёртый раунд

Карибская зона 

В зональном этапе участвовали также кайманский «Mont Joly», гаитянский «Виолет», ямайские «Бойс Таун» и «Тиволи Гарденс», мартиникский «Айглонс» и суринамский «Робингуд», но неизвестно сыграли ли они хоть один матч.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

 Результаты остальных матчей неизвестны.

Третий раунд 

 Результаты остальных матчей неизвестны, вероятно «УСЛ Монжоли» из Французской Гвианы проиграл в последнем раунде клубу «Дефенс Форс» из Тринидада и Тобаго.

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1985
1985 год в футболе
1986 год в футболе